

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 
 

 
R